Greatest Hits Live – raccolta dei 2 plus 1 del 1986
 Greatest Hits Live – album dal vivo degli Stiff Little Fingers del 1988
 Greatest Hits Live – album dal vivo di Diana Ross del 1989
 Greatest Hits Live – album dal vivo dei Saxon del 1990
 Greatest Hits Live – album dal vivo dei Ramones del 1996
 Greatest Hits Live – album dal vivo dei Journey del 1998
 Greatest Hits Live – album dal vivo di Lita Ford del 2000
 Greatest Hits Live – album dal vivo dei Saigon Kick del 2000
 Greatest Hits Live – album dal vivo degli Starz del 2004
 Greatest Hits Live – album dal vivo di Tina Arena del 2005
 Greatest Hits Live – album dal vivo di Ace Frehley del 2006
 Greatest Hits Live – album dal vivo degli Yes del 2006
 Greatest Hits Live – album dal vivo degli Who del 2010

Pagine correlate 
Greatest Hits (disambigua)
Greatest Hits, Vol. 1
Greatest Hits 2
Greatest Hits 3